Deutsche 7. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 7. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 7. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg